If I Were You (nummer), een nummer van de Amerikaanse rockband Hoobastank
 If I Were You (band), een Amerikaanse posthardcoreband
 If I Were You (Canadese film 2012), een Canadese film uit (2012)